Поділ океанів на моря зроблений Міжнародною гідрологічною організацією. Деякі моря відображають, також, можливий підподіл.

Усього у Світовому океані налічується 63 моря — з них 25 у Тихому, 16 в Атлантичному, 11 в Індійському, а також 11 у Північному Льодовитому океані. Безумовно, при цьому, не враховуються великі озера, у назві яких фігурує слово «море» — Каспійське та Аральське моря, які є залишками стародавнього океану Тетіс, а також значно менші озера — Мертве та Галілейське моря.

Таблиця

Затоки 

Нижче наведено список заток, які за фізичними властивостями та хімічним складом морської води, а також класифікацією, могли б називатися морями.

 Аденська
 Аляска
 Бенгальська
 Біскайська
 Велика Австралійська
 Гвінейська
 Гудзонова

 Каліфорнійська
 Карпентарія
 Мексиканська
 Перська

Примітки

Література 
 Хільчевський В. К., Дубняк С. С. Основи океанології [Електронний ресурс]: підручник. — 2-ге вид. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. — 255 с.

Моря
Океанографія